Bengescu:
 Gheorghe Bengescu
 Hortensia Papadat-Bengescu

Nume de familie românești